Sterling (munt), munt in de middeleeuwen
Pond sterling, de Britse munteenheid
Sterlingzilver, een zilvergehalte (925/1000)

Sterling (auto), een Brits automodel van Rover (1987-1991)
Sterling (scooter), een Frans motorfietsmerk
Sterling Airlines, een luchtvaartmaatschappij
Sterling Trucks, een vrachtwagenmerk, oorspronkelijk onderdeel van Ford, tegenwoordig van DaimlerChrysler
Sterling (wapen), een halfautomatisch geweer
Sterling (platenlabel), een Zweeds platenlabel
Sterling (hop), een hopvariëteit

Geografie 
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Sterling (Alaska)
Sterling (Colorado)
Sterling (Illinois)
Sterling (Kansas)
Sterling (Massachusetts)
Sterling (Michigan)
Sterling (Nebraska)
Sterling (Oklahoma)
Sterling (Utah)

Achternaam 
Personen met de achternaam Sterling:
Bruce Sterling, een Amerikaanse schrijver
Ford Sterling, een Amerikaanse acteur
Manuel Márquez Sterling, een Cubaans diplomaat, journalist en politicus
Raheem Sterling, een Britse voetballer

Zie ook 
Stirling